Maria Sanchez (nascuda el 1989) és una tennista americana
 Maria Sánchez Morales (nascuda el 1996) és una futbolista mexicana
 María José Martínez Sánchez (nascuda el 1982) és una tenista espanyola
 Rosario Sánchez (nascuda el 1973 com a María del Rosario Sánchez Guerrero) és una marxista atlètica mexicana
 María Sánchez (nascuda el 1994) és una jugadora espanyola de waterpolo
 María Sánchez Rodríguez (nascuda el 1989) és una veterinària i poeta espanyola
 Mària Sànchez Ledesma, periodista